Виктор Шестопал:
 Шестопал, Виктор Алексеевич (род. 1975) — финский пианист российского происхождения.
 Шестопал, Виктор Михайлович (1907—1981) — советский учёный-металлург, профессор, главный редактор журнала «Литейное производство».